Кочерово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочерово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Кочерово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Кочерово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Кочерово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Кочерово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кочерово — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Кочерово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Кочерово — село в Радомышльском районе Житомирской области.